Никола́й Григо́рьевич Барто́сик (5 апреля 1951, с. Полкивниче, Черкасская область — 2 марта 2023, Нью-Йорк) — советский, украинский и американский художник. Работал в области станковой живописи и монументального искусства. Член Национального союза художников Украины (1993), член Союза сценических художников Америки (1998)

Биография 
Родился 5 апреля 1951 года в селе Полкивниче Маньковского района Черкасской области на Украине.

В 1970 году окончил Киевский художественно-промышленный техникум (преподаватели: Н. К. Танишева, П. В. Дудчак, П. К. Полянский, В. Л. Панченко, В. И. Шляховой). В 1975 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт (преподаватели: Д. Г. Сова, Л. И. Жуковская, Ю. И. Дьяченко, С. Ф. Беседин).

С 1995 года работал в США. 

Скончался 2 марта 2023 года на 72-м году жизни в Нью-Йорке.

Монументальные композиции 
В 1976—1995 годах работал на Киевском комбинате монументально-декоративного художественного объединения «Художник», где в соавторстве с художником Э. И. Котковым (который был и профессиональным учителем) выполнил объемно-пространственные композиции:

 «Пробуждение» и «Пусть всегда будет солнце» — скульптуры из железа и бетона покрыты мозаикой (1981, Кузнецовск, Ровненская обл.). Архитектор проекта — Ю. Ф. Худяков.
 «Метеорит» — объемно-пространственная композиция-скульптура высотой до 15 м из железа и бетона покрыта мозаикой из смальты, мрамора и специально изготовленного «модуля» из нержавеющей стали (1983, Днепропетровск) архитекторы проекта: Ю. Ф. Худяков, B. М. Судоргин.
 Станция метро «» — объемно-пространственная композиция световой линии из латунных элементов проходящей по всей длине станции и заканчивается центральным панно в торце станции выполненного из латуни, мрамора, латунных звезд и ламп освещения. Также дизайн освещения на посадочной платформе и двери на путевой стене выполнены из латуни. Станция была открыта 30 декабря 1984 года; архитекторы В. И. Ежов, А. С. Крушинский, Т. А. Целиковская при участии А. М. Панченко.
 «У истоков» — скульптурная композиция из кованой меди и бетона (1986, Киев, жилой массив Вигуровщина-Троещина) архитекторы проекта: Н. И. Кислый, Г. З. Гуренков.

Станковая живопись

Персональные выставки живописи 
 2011 — Tache Gallery, Нью-Йорк, США
 1995 — «Искусство», Киев, Украина
 1995 — Центральный планетарий, Киев, Украина
 1994 — Центральная библиотека, Киев, Украина
 1993 — «Искусство», Киев, Украина
 1992 — «Искусство», Киев, Украина

Основные групповые выставки 
 2011 — 12th Annual Williamsburg Salon Art Club Show, WAH Center, Нью-Йорк, США
 2010 — 11th Annual Williamsburg Salon Art Club Show, WAH Center, Нью-Йорк, США
 2009 — Ambienti Italia, Нью-Йорк, США
 2007 — Ambienti Italia, Нью-Йорк, США
 2000 — Terra Moretti Third Millennium International Sculpture Competition, Италия
 1996 — Украинское Посольство в Америке, Вашингтон, США
 1996 — Институт Украины в Америке, Нью-Йорк, США
 1996 — Выставка художников-монументалистов, Киев, Украина
 1995 — Выставка украинских художников, Мюнхен
 1995 — Дом Архитекторов, галерея «Славутич», Киев, Украина
 1995 — Весенняя выставка в Доме художников, Киев, Украина
 1995 — Осенняя выставка в Доме художников, Киев, Украина
 1994 — «Бог Любви» в галерее «Славутич», Киев, Украина
 1994 — 20 украинских художников в галерее «Славутич», Киев, Украина
 1991 — Impreza-91, интернациональная выставка, Ивано-Франковск, Украина
 1991 — «Единство», 100 украинских художников мира к 100-летию украинских поселений в Канаде, Киев, Украина
 1990 — «Взгляд», выставка современных украинских художников-монументалистов, Киев, Украина
 1989 — Impreza-91, интернациональная выставка, Ивано-Франковск, Украина
 1988 — Выставка современных украинских художников-монументалистов, которая состоялась в следующих странах: Югославия, Чехословакия, Венгрия, Польша, Германия
 1988 — «Разговор Через Века», выставка посвящена 1000-летию Христианства на Руси, Киев, Украина
 1987 — «Взгляд», выставка современных украинских художников-монументалистов, Киев, Украина

Издания 
Работы опубликованы в изданиях:
 «Художники України», творчо-біографічний альбом-довідник, Вип. 4 (Київ, 2006) 
 The Sculpture Reference (USA, 2005) 
 Енциклопедія сучасної України (Київ, 2003) 
 Художники Києва. Вип. 1 (Київ, 2000) 
 Encyclopedia of Living Artists (USA, 1999) 
 New Art International (USA, 1998) 
 Монументально-декоративне мистецтво в архітектурі України (Україна, 1988)

Примечания

Литература 
 Художники України: Живопис. Графіка. Скульптура. Декоративно-ужиткове мистецтво: Творчо-біогр. альбом-довідник / авт.-упоряд. С. Журавель. — : Видавець Журавель С. В., 2006. — C. 22—23. — (Серія «Творча Україна»; вип. 4).  
 Williams, Arthur. The Sculpture Reference: Contemporary Techniques, Terms, Tools, Materials And Sculpture. — Sculpture Books Pub, 2005. — р. 274. — ISBN 978-0975538302. 
 Encyclopedia of Living Artists, 11th Edition, ArtNetwork, USA, 1999. — ISBN 978-0940899339 
 New Art International // Jeremy Sedley, Eugenia Burklyn, Natalie Gains, JoAnn Chemberlain, Gary Alexander, J. S. Kauffmann, USA, 1998 
 Монументально-декоративне мистецтво в архітектурі України, Велігоцька Н. І. 1988 
 Енциклопедія сучасної України. — Т. 2 : «Б-Біо» // Ред. кол: Дзюба І. М., Жуковський А. І. та ін.  — Київ: НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка, 2003. — 872 с. — ISBN 966-02-2681-0. 
 Художники Києва. Живопис. Графіка. Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво. Вип. 1 / упоряд. С. Журавель; ред. І. Ставівський, А. Старинкевич. — [Б. м.] : [б.в.], 2000. — 200 с.: іл.

Ссылки 
 Персональный сайт Николая Бартосика 
 Tache Gallery. Nikolai Bartossik 
  Ambienti Italia. Nikolai Bartossik 
 Nikolai Bartossik's Free Artist Portfolio  
 ArtSlant. Nikolai Bartossik  
 Local Artists. Nikolai Bartossik Portfolio 
 WAH Center. Earth by Nikolai Bartossik 
 Celeste.network. Artist Nikolai Bartossik  
 Chelsea NYC Art Gallery Opening Receptions: January 13, 2011  
 Arte Comunicarte. Nikolai Bartossik 
 The Williamsburg Art & Historial Center presents The 12th Annual WAH Salon Art Club Show 

Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Художники СССР
Художники Украины
Художники США
Члены Национального союза художников Украины